Брани́цький або Брані́цький () — польське прізвище.

Відомі носії

Браницький Адам 
  (1892–1947) — польський шляхтич герба Корчак. Останній власник Вілянівського палацу у Варшаві до його націоналізації, син Ксаверія Браницького.

Браницький Андрій 
  (нар. 1963) — російський історик.

Браницький Владислав 
 Браницький Владислав Гжегож (1783–1843) — польський шляхтич герба Корчак. Державний діяч, генерал від інфантерії російської служби, син Францішка Ксаверія Браницького.
  (1826–1884) — польський шляхтич герба Корчак, син Владислава Гжегожа Браницького.
 Браницький Владислав (1848–1914) — польський шляхтич герба Корчак, син Олександра Браницького.

Браницький Генадій 
  (нар. 1938) — білоруський хімік, професор. Заслужений діяч науки Республіки Білорусь.

Браницький Гжегож 
  (1534–1595) — польський шляхтич герба Гриф, краківський ловчий.

Браницький Дмитро 
 Браницький Дмитро Олегович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Браницький Костянтин 
 Браницький Костянтин Гжегож (1824–1884) — польський шляхтич герба Корчак. Натураліст, колекціонер і мандрівник, син Владислава Гжегожа Браницького.

Браницький Ксаверій 
  (1864–1926) — польський шляхтич герба Корчак. Мандрівник, колекціонер, син Костянтина Браницького.

Браницький Мирон 
 Браницький Мирон Олексійович (1919—1949) — український військовик, діяч УПА, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.

Браницький Олександр 
  (1821–1877) — польський шляхтич герба Корчак. Колекціонер, мандрівник, власник замку в Сухій-Бескидзькій, син Владислава Гжегожа Браницького.

Браницький Петро 
 Браницький Петро Франциск (? — 1762) — польський шляхтич герба Корчак, брацлавський каштелян.

Браницький Себастьян 
  (1484–1544) — польський шляхтич герба Корчак. Латинський єпископ Кам'янця-Подільського (1535–1538), Холмський латинський єпископ (1538–1539).

Браницький Стефан 
  (1640–1709) — польський шляхтич герба Гриф. Великий стольник коронний, підляський воєвода.

Браницький Францішек 
 Браницький Францішек Ксаверій (бл.1730–1819) — польський шляхтич герба Корчак. Великий гетьман коронний (1774–1793).
  (1816–1879) — польський шляхтич герба Корчак. Фінансист, син Владислава Гжегожа Браницького.

Браницький Ян 
  (? — 1657) — польський шляхтич герба Гриф, краківський підкоморій.
  (1624–1673) — польський шляхтич герба Гриф, надвірній маршалок коронний.
 Браницький Ян Клеменс (1689–1771) — польський шляхтич герба Гриф. Великий гетьман коронний (1752–1771), засновник міста Білосток.

Див. також 
 Браницькі
 Браницька

Джерела 
 Рід Браницьких  у проекті Родовід

Польські прізвища
Браницькі